Gilioli – cognome italiano
 Alessandro Gilioli (1962) – giornalista italiano
 Cris Gilioli (1982) – calciatore italiano
 Émile Gilioli (1911-1977) – scultore francese
 Fabio Gilioli (1979) – ciclista italiano
 Giacinto Gilioli (1594-1665) – pittore italiano
 Gilberto Gilioli (1902-1985) – scrittore e antifascista italiano